Haseloff bezeichnet:
 Haseloff (Mühlenfließ), einen Gemeindeteil von Mühlenfließ im Landkreis Potsdam-Mittelmark in Brandenburg

Haseloff ist der Familienname folgender Personen:
 Ada Haseloff-Preyer (1878–1970), deutsche Malerin
 Arthur Haseloff (1872–1955), deutscher Kunsthistoriker
 Elisabeth Haseloff (1914–1974), deutsche Pastorin
 Gerd Haseloff (* 1925), deutscher General
 Günther Haseloff (1912–1990), deutscher Kunsthistoriker und Archäologe
 Heike Haseloff-Grupp (* 1951), deutsche Juristin, Präsidentin des Landessozialgerichts Baden-Württemberg
 Hugo Haseloff (1863–1930), deutscher Politiker (DNVP)
 Kurt Haseloff (1894–1978), deutscher Generalmajor
 Otto W. Haseloff (1918–1989), deutscher Psychologe
 Reiner Haseloff (* 1954), deutscher Politiker (CDU), Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt

Siehe auch:

 Hasselhoff
 Haselhof